Municipio de Sage puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sage (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de Sage (condado de Gladwin, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gladwin.